Leidseplein (Amsterdam), een plein in Amsterdam
Leidseplein (Haarlem), een plein in Haarlem